Sainte Foi ou  Sainte-Foi peut désigner :

 Sainte Foi, martyre chrétienne du  ;
 Sainte-Foi, commune française de l'Ariège
 sainte foi (religion), qui tient de la foi aux Saintes Écritures, en opposition à la foi satanique, au culte de dieux païens ;

Voir aussi 
 Sainte Foy d'Agen ou de Conques (~291 † 303), martyre chrétienne au début du .

Références